Bridge to Nowhere steht für:

 Bridge to Nowhere (Album), ein Musikalbum der US-Band Hypnogaja
 Bridge to Nowhere (Brücke), eine Brücke in Neuseeland